Siddi (Sardinië); een gemeente in de Italiaanse provincie Medio Campidano, in de regio Sardinië
Siddi (Nepal); een stad in Nepal
Siddi (etnische groep); een etnische groep van Oost-Afrikaanse afkomst in India en Pakistan

Zie ook:
Siddhi; een term in het Sanskriet